Хондж:

 Хондж — город на юге Ирана в провинции Фарс.
 Хондж — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.